Baudrillart är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Baudrillart (1859–1942), fransk kardinal
 Henri Baudrillart (1821–1892), fransk nationalekonom
 Jacques Joseph Baudrillart (1774–1832), fransk agronom och skogsman
 Jean Baudrillard (1929–2007), fransk medieteoretiker, filosof och sociolog
 

Franska efternamn